Fito puede referirse a:
 Fito Páez (1963), cantautor argentino de rock;
 Adolfo Fito Cabrales, cantante bilbaíno (de Fito & Fitipaldis); 
 Álex Fito (1972-), historietista español;
 Fito, uno de los personajes principales de la serie televisiva mexicana Skimo;
 'Fito', guitarrista del grupo La Fuga;
 Fito, nombre cariñoso al Fiat 500 en Chile;
 Fito, nombre cariñoso al Fiat 600 en Argentina.
 Subida al Fito, una competición automovilística de montaña.
 Operación Fito, investigación llevada a cabo por el SEPRONA por irregularidades en cursos de formación para la obtención del carnet de manipulador de productos Fitosanitarios.